Reisenberg steht für:

 Reisenberg, eine Gemeinde in Niederösterreich
 Reisenberg (Wien), ein Berg im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling 
 Reisenberg (Gemeinde Friesach), Ortschaft in der Gemeinde Friesach im Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten

Reisenberg ist der Familienname folgender Personen: 
 Clara Reisenberg, Geburtsname der russisch-US-amerikanischen Instrumentalistin und Virtuosin auf dem Theremin Clara Rockmore (1911–1998)
 Nadia Reisenberg (1904–1983), russisch-US-amerikanische Pianistin und Musikpädagogin
Siehe auch:
Reisberg
Reiseburg
Riesenberg